Александр Михайлович Ильин (род. 26 декабря 1958 года) — заслуженный тренер России (подводный спорт, плавание).

Карьера 
Уроженец Ивановской области. Окончил Военный институт физкультуры в Ленинграде. Занимался лыжным спортом, был начальником спортивного клуба армии ПВО.

В 2015 году команда Ильина пережила компрометирующую историю: Виталина Симонова не прошла тест на допинг-контроль и была отстранена от соревнований на 4 года.

Воспитанники 
Воспитанники Ильина не раз занимали призовые места на международных соревнованиях. Среди наиболее титулованных учеников Ильина —
 Сергей Ахапов 21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах, змс СССР
 Валентина Артемьева — четырёхкратная чемпионка Европы по плаванию брассом, пятикратная чемпионка мира по плаванию в ластах, змс
 Алена Алексеева — чемпионка Европы по плаванию на короткой воде, мсмк
 Сергей Гейбель — чемпион мира по плаванию на короткой воде,змс
 Виталина Симонова — трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах, змс
 Анастасия Глухих — двухкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Всемирных игр по плаванию в ластах, змс
 Мария Патласова — двухкратная чемпионка Европы по плаванию в ластах, змс
 Лидия Стадник
и др.

Скандал 
В ноябре 2021 года тренера задержали в аэропорту Пулково за отказ надеть маску. Ильина жестко скрутили и положили на пол. Через несколько дней должен был состояться суд по этому делу, но Ильин опять отказался надеть маску и его вывели из зала. Заседание отложили на неопределённый срок.

В декабре суд вынес решение об административном наказании в виде штрафа в 3 тысячи рублей.

Ссылки 
 Счастливая ферма тренера Ильина

Примечания 

Заслуженные тренеры России
Пловцы СССР